Eduardo Frei es el nombre de dos presidentes de Chile:
Eduardo Frei Montalva, presidente entre 1964-1970;
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del anterior y presidente entre 1994-2000.